Куйтинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Аларском районе Иркутской области России. Административный центр — село Идеал.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1257 человек, в том числе 610 мужчин и 647 женщин.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
 Кусковск

Примечания 

Муниципальные образования Аларского района
Сельские поселения Иркутской области